Belgisch softbalteam (mannen)
 Belgisch softbalteam (vrouwen)